

Codici 
 KBB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kirkimbie (Australia)

Altro
 KBB  – quartetto di rock progressivo giapponese